Meinicke ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Eduard Meinicke (1803–1876), deutscher Geograph
 Max Meinicke-Pusch (1905–1994), deutscher Politiker (FDP, später CDU)
 Michael Meinicke (* 1948), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Otto Meinicke (1909–1990), stellvertretender Lagerkommandant des KZ Roßlau
 Peter von Meinicke (1701–1775), königlich preußischer Generalmajor
 Uwe Meinicke (* 1955), deutscher Boxer
 Wilhelm Meinicke (1906–1982), deutscher Politiker (SPD)